Ez a lista a Marci és a kapitány című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái